Jan Eriksson, švedski hokejist, * 14. januar 1958, Örnsköldsvik, Švedska.

Eriksson je v švedski ligi igral šest sezon za MoDo Hockey, pet sezon za AIK IF in tri sezone za Västerås IK. V sezoni 1978/79 je s klubom MoDo Hockey osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere 

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 26
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 3
| 2
| 5
|
| 23
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 9
| 6
| 15
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 5
| 3
| 8
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 2
| 7
| 9
|
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 32
| 5
| 11
| 16
|
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 4
| 7
| 11
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 32
| 0
| 5
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 27
| 5
| 10
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 20
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 22
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 29
| 0
| 5
| 5
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 405
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti AIK
Hokejisti Västerås IK